HCF est un sigle qui peut désigner :
 Halt and Catch Fire, une instruction non documentée à effets secondaires inhabituels, incluse dans un processeur à des fins de test ;
 Hockey Club du Fresnoy, un club omnisports de Tourcoing, en France ;
 Hot Club de France, une association française destinée à la promotion de la musique de Jazz.